Кратингдаенггим — тайская фамилия. Известные носители:

 Кратингдаенггим, Пунсават (род. 1980) — тайский боксёр-профессионал, выступавший во второй легчайшей весовой категории, чемпион мира по версии WBA.
 Кратингдаенггим, Сорнпичай (род. 1974) — тайский боксёр-профессионал, выступавший в наилегчайшей весовой категории, чемпион мира по версии WBA.